Toto je seznam měst v Somálsku.

Zdaleka největší aglomerací v Somálsku je Mogadišo, kde 1. ledna 2007 žilo 2 855 805 obyvatel, což představuje asi 23% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 10 000 obyvatel, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (oblasti), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

(OP = odhad počtu obyvatel)

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 

 
Somálsko
města